Староса́лтовский либо Ста́ро-Са́лтовский поселко́вый сове́т — входил до 2020 года в состав Волчанского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находился в пгт Старый Салтов.

История 
 Между 1917 и 1923 годами — дата образования Старо-Салтовского сельского Совета депутатов трудящихся в составе Салтовской волости Волчанского уезда Харьковской губернии Украинской Советской Советской Социалистической Республики.
 После 7 марта 1923 - дата образования Старо-Салтовского района; в райцентре находился райисполком (РИК).
 С 1923 года — в составе Харьковского округа, с февраля 1932 — Харьковской области УССР.
 1938(?) - дата реорганизации из сельского в поселковый совет после получения Старым Салтовом статуса посёлок.
 В 1963 году ликвидирован Старосалтовский район.
 23 июля 2015 - согласно закону "О добровольном объединении территориальных общин" в Волчанском районе Старосалтовский  поссовет и Гонтаровский, Молодовско́й, Хотомля́нский, Красноарме́йский и Шестако́вский сельсоветы своим решением от 23.07.2015 образовали Старосалтовскую поселковую территориальную общину с админцентром в Старом Салтове, включив в её состав сёла:
Березники (Волчанский район),
Гонтаровка,
Дедовка (Волчанский район),
Металловка,
Молодовая,
Москалёвка (Волчанский район),
Паськовка (Волчанский район),
Перковка (Волчанский район),
Петровское (Волчанский район),
Погорелое (Волчанский район),
Профинтерн (Волчанский район),
Радьково (Волчанский район),
Середовка (Волчанский район),
Томаховка (Волчанский район),
Фёдоровка (Волчанский район),
Хотомля,
Красноармейское Второе,
Шестаково (Волчанский район),
Широкое (Волчанский район).
Официальной датой создания данной территориальной общины считается 7 сентября 2015 года.
 15 апреля 2016 года решением Харьковского областного совета вошедшие в данную общину пять сельсоветов были сняты с учёта; Старосалтовский поссовет Старосалтовской общины был поставлен на учёт
 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной «реформы» по новому делению Харьковской области Волчанский район Харьковской области был ликвидирован; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены в основном к Чугуевскому району.

Населённые пункты совета 
 пгт Ста́рый Са́лтов
 село Березники
 село Заре́чное
 село Мета́лловка (Нета́йловка)

Примечания 

Поселковые советы Волчанского района